Dayao ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den archäologischen Fundort Dayao (Dayao yizhi 大窑遗址) in der Volksrepublik China (Innere Mongolei), namensgebende Stätte der Dayao-Kultur, siehe Dayao-Stätte;
 den archäologischen Fundort Dayao (大窑), der Stätte der Longquan Keramik-Brennöfen (Dayao Longquan yao yizhi 大窑龙泉窑遗址), Volksrepublik China (Zhejiang), siehe Longquan-Brennofen;
 den Kreis Dayao (大姚县) im Autonomen Bezirk Chuxiong der Yi, Provinz Yunnan der Volksrepublik China, siehe Dayao (Chuxiong);
 eine Baranggay von Roxas City, siehe Dayao (Roxas City).
 (231446) Dayao, einen Asteroiden